Gudrun-Lied, Gudrunlied oder Kudrunlied steht für:

 Das (erste, zweite, dritte) Gudrun-Lied, Heldenlieder aus den Nibelungen-Liedern der altisländischen Edda, siehe Guðrúnarkviða
 mittelhochdeutsches Heldenepos von um 1230/40, siehe Kudrun
 Das Gudrun-Lied, Werk von Martin Anton Niendorf von 1855